Rue de l'Arquebuse à Châlons-en-Champagne.
 Rue de l'Arquebuse à Lyon.
 Rue de l'Arquebuse à Reims.

Homonymie de toponyme